Cimalha é o nome que se dá, em arquitetura, à parte superior da cornija. Também pode ser usada como sinônimo de: 

Entabulamento
Arquitrave